Balassa Gábor (1783–1851) püspök
Balassa Gábor színművész (1939–2004)
Balassa Gábor modell, fotóproducer, médiavállalkozó